Stubbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Stubbach oder Stubach (Ulmbach), Wüstung in der Gemarkung von Ulmbach, Stadt Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Gewässer:
 Stubbach (Radmerbach), linker Oberlauf des Radmer Bachs (zum Erzbach) bis Radmer an der Stube, Gemeinde Radmer, Bezirk Leoben, Steiermark
 Stubbach (Salz), linker Zufluss der Salz an der Salzmühle nahe Sarrod, Stadt Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Stubbach (Suhl), rechter Oberlauf der Suhl (zur Weihe) bis unter dem Jagdschloss Blumenstein, Gemeinde Wildeck, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Stubbach (Vomper Bach), linker Zufluss des Vomper Bachs vor Vomperbach, Gemeinde Vomp, Bezirk Schwaz, Tirol

Siehe auch:
 Stubach
 Stupbach
 Stuppach